D20 és el nom d'un model de camioneta de l'empresa Chevrolet
 El sistema D20 és un sistema de joc que s'utilitza en diversos jocs de rol
 La línia d'autobusos D20 de la Xarxa Ortogonal d'autobusos de Barcelona.